Nieder ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Nieder (1874–nach 1930), deutscher Bildhauer
 Bill Nieder (1933–2022), US-amerikanischer Leichtathlet
 Fabio Nieder (* 1957), Komponist zeitgenössischer Musik, Dirigent und Pianist
 Felix Nieder (* 1993), deutsches Model
 Heiko Nieder (* 1972), deutscher Koch
 Jochen Nieder-Schabbehard (1919–2004), deutscher Künstler und Werber
 Josef Anton Nieder (1848–1906), deutscher Jurist und Politiker
 Ludwig Nieder (1880–1922), katholischer Priester
 Paul Nieder-Westermann (1892–1957), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Peter Nieder (* 1947), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Organisationsberater

Nieder- als Präfix erscheint in
 Ortsnamen und Landschaftsnamen, z. B. Niederlausitz, Niederrhein, Niederösterreich
 als Staatsname in Niederlande

Siehe auch:
 Niederer
 Nider
 Niedrig
 Nieders